Kletnia peut faire référence à :

Toponymie 
Pologne
 Kletnia-Kolonia, un village de la voïvodie de Łódź
 Kletnia, un village de la voïvodie de Łódź
 Kletnia, un village de la voïvodie de Lublin

Russie
 , une ville du , située dans l'oblast de Bryansk